El término Imo puede referirse a:

Estado de Imo, un Estado de Nigeria.
Número IMO, sistema de identificación de buques.